Carlos Pacheco puede referirse a:

Divisiones administrativas 
General Carlos Pacheco, población del estado mexicano de Chihuahua, lugar de nacimiento de Carlos Pacheco Villalobos.

Personas 

Carlos Pacheco Villalobos (1839-1891), militar mexicano del Siglo XIX;
Carlos Mauricio Pacheco (1881-1924), dramaturgo uruguayo;
Carlos Pacheco Pacheco (1948-2015), escritor venezolano;
Carlos Pacheco (n. 1957), yudoca brasileño;
Carlos Pacheco Perujo (1962-2022), dibujante de historietas de origen español.